Сорочинская ярмарка — советский утраченный немой художественный фильм, снятый режиссёром Григорием Гричер-Чериковером по одноимённой повести Николая Гоголя. Первая экранизация повести.

Сюжет 
На ярмарку в Великие Сорочинцы приехали кум Солопий Черевик со своей сварливой женой Хиврей и дочкой Параской. В шумной ярмарочной толчее Параска повстречала парубка Грицька, веселого балагура и насмешника. Дивчина и парубок полюбили друг друга. Солопий Черевик, может быть, не прочь был отдать свою дочь за Грицька, да вмешалась Хивря, над которой успел подшутить веселый парубок, бросив в неё ком грязи. Грицько обратился за помощью к цыганам, перекупщикам скота. Они обещали устроить свадьбу при условии, что Грицько уступит им своих волов подешевле. Сделка была заключена.

Цыгане распространили по ярмарке слух о появлении таинственной «красной свитки» и во время суматохи заперли Хиврю в сарай. Теперь никто не мог помешать молодым людям пожениться.

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Григорий Гричер-Чериковер
 Авторы сценария — Любовь Гуревич, М. Каплан
 Оператор — Фридрих Вериго-Даровский
 Художник — Василий Кричевский

В ролях 
 А. Харитонов — Солопий Черевик
 Анна Горичева — Хивря
 Татьяна Токарская — Параска
 Р. Коровниченко — Грицько
 П. Костенко — казак Цыбуля
 М. Гершуненко — Афанасий
 Сергей Минин — чёрт с красной свиткой
 Иван Гранкин — цыган Мина
 Владимир Уральский — цыган
 Аркадий Мальский — цыган
 Белорусов — парубок
 М. Страшинский — парубок
 Галицкий — сосед Цыбули
 Анастасий Симонов — старший чёрт
 А. Савранский — чёрт-распорядитель
 А. Белов — чёрт-кузнец
 О. Аппак — кума Цыбули
 Александр Чуверов — чёрт у телефона
 Лев Зингерталь — шинкарь
 Осип Мерлатти — барин
 Берохсон — чёрт
 И. Коррадо — чёрт
 Михаил Мишель — грешник
 Н. Барсов — грешник
 Иван Замычковский — грешник

Фильмы СССР 1927 года